ISDN:
 Integrated Services Digital Network (integrált szolgáltatású digitális hálózat)
 Izoszorbid-dinitrát